El Torneig Comte de Godó 2011, també conegut com a Barcelona Open Banc Sabadell 2011, és una competició tennística que es juga sobre terra batuda i que pertany a les sèries 500 de l'ATP. És la 59a edició del torneig es va celebrar 16 i el 24 d'abril del 2011 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

La final individual fou la mateixa que es va produir la setmana anterior en el Masters de Montecarlo, amb el mateix resultat final. En tennista balear Rafael Nadal va aconseguir la seva victòria professional número 500 en superar a Ivan Dodig en semifinals. La parella formada per Santiago González i Scott Lipsky va guanyar el seu primer títol conjuntament, destacant el fet que van superar les tres primeres parelles del rànquing mundial.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011
Competicions esportives del 2011 a Catalunya